De Keersmaeker ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Teresa De Keersmaeker (* 1960), belgische Tänzerin und Choreografin
 Paul De Keersmaeker (1929–2022), belgischer Politiker (CVP)
 Francois De Keersmaeker, Direktor von Ärzte der Welt Deutschland